Шаров, Владимир Иванович:* Шаров, Владимир Иванович (1937—2016) — советский педагог, народный учитель РФ.
 Шаров, Владимир Иванович (1946—2002) — советский военнослужащий, советский и казахстанский общественный деятель.